Boletaceae é uma família de cogumelos basidiomicetos, cuja principal característica é que libertam os seus esporos através de pequenos poros situados na parte inferior do chapéu (píleo) do seu cogumelo (ou basidiocarpo). Não possuem lamelas, como ocorre nos agáricos. A sua distribuição natural é quase tão ampla como a dos agáricos, e o grupo inclui a espécie Boletus edulis, muito apreciada pelos recolectores de cogumelos. A família Boletaceae constitui um grupo de fugos relativamente seguros para o consumo humano, já que não se conhecem espécies que possam ser mortais para os adultos. No seu conjunto, as espécies típicas desta família são vulgarmente conhecidas pelo nome comum de boletos.

Géneros 
Apesar de sucessivas alterações na taxonomia terem removido múltiplas espécies antes incluídas na família Boletaceae, esta continua a ser uma família numerosa. São reconhecidos dentro deste grupo pelo menos 35 géneros, que contêm um total de 787 espécies:

Boletaceae